Die Liste der Gedenktafeln in Berlin–Köpenick enthält die Namen, Standorte und, soweit bekannt, das Datum der Enthüllung von Gedenktafeln.

Die Liste ist nicht vollständig.

Köpenick 

!
!Gedenktafeln in Kopenick
!Berlin-Kopenick
Gedenktafeln in Berlin-Kopenick